Grön est un patronyme finnois et suédois pouvant désigner:

Patronyme
 Eino Grön (né en 1939), chanteur finlandais
 Jari Gröhn (né en 1984), footballeur finlandais
 Juha Gröhn (né en 1963), président-directeur général d'Atria
  Mika Gröhn (né en 1967), footballeur finlandais
  Mika Gröhn (né en 1982), footballeur finlandais
 Pekka Gröhn (né en 1963), musicien finlandais
 Reetta Gröhn-Soininen (née en 1969), sculptrice finlandaise
 Veikko Gröhn, architecte

Voir aussi
Ebba Grön, groupe punk suédois

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Patronyme suédois